Václav Němeček ist der Name folgender Personen:

* Václav Němeček (Astronom) (1881–1937), tschechischer Astronom
 Václav Němeček (Fußballspieler) (* 1967), tschechischer Fußballspieler